UON steht als Abkürzung für:

 Flughafen Muong Sai in Laos nach dem IATA-Code
 University of Nairobi, die größte Universität in Kenia

Abkürzung